Vincent se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benoît Vincent
 Michael A. Vincent